Santa Lucia I ima više značenja:
 Santa Lucia I, Chieti
 Santa Lucia I, Cosenza